Sigma kan syfta på:

 Σ – versal bokstav i det grekiska alfabetet, se sigma 
 σ – gemen bokstav i det grekiska alfabetet, se sigma 
 Σ – en symbol inom matematik, se summatecken
 σ – en beteckning inom statistisk för standardavvikelse
 σ – en beteckning inom hållfasthetslära för normalspänning
 σ – en beteckning inom termodynamik för Stefan-Boltzmanns konstant 
 Sigma Corporation – ett japanskt företag som tillverkar kameror, objektiv och andra fotorelaterade tillbehör
 Sigma AB – en företagsgrupp med konsultverksamhet inom IT, informationslogistik, ingenjörstjänster, teknisk R&D, industri och samhällsbyggnad
Sex Sigma – en metodik för förbättringsprojekt
 SIGMA: En matematikens kulturhistoria – bokverk i 6 band (originalets titel The World of Mathematics, eng. red. ; sv. red.T. Hall); (1959, omtryck -65 -77).
 Mitsubishi Sigma – bilmodell från Mitsubishi
 Sigma (TV-program) – populärvetenskapligt TV-program